Андрей (Андрея) Атанасов Георгов е български общественик.

Биография 
Андрей Георгов е роден в будния български град Велес, Османската империя, днес в границите на Северна Македония, в семейството на хаджи Атанас Георгов. Баща е на члена на Върховния македонски комитет Георги Георгов, на Илия Георгов и Иван Георгов.

На 20 май 1878 година Андрей Георгов от името на Велешката българска община подписва Мемоара до Великите сили с искане за прилагане на Санстефанския договор и неоткъсване на Македония от новосъздадената българска държава. Той е член на софийския комитет „Единство“.

По време на Кресненско-Разложкото въстание е член на привременна комисия, която има за задача да управлява административната, пощенската и финансовата част на освободените български територии през въстанието.

Избран е за депутат в Първото обикновено народно събрание.

Умира в София в 1912 година.

Погребан е в Централните софийски гробища.

Родословие

Вижте също 
 Васил Георгов

Бележки 

Български общественици от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Родени във Велес
Починали в София
Членове на Велешката българска община
Български имигранти от Македония в София
Български политици от Македония